O Campeonato Carioca de Basquete de 2003 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

Fase de Classificação

Fase Final

Semifinais

Disputa do 3º lugar

Final

Classificação Final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações Externas 
Site Oficial da BasketRio

2003
Basquetebol de 2003 no Brasil